Challenge Cup 2007-2008 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2007-2008 – torneo di pallavolo maschile